Great River Railroad ist der Name von zwei Bahngesellschaften in den Vereinigten Staaten:

 die von 1971 bis 1981 als Unternehmen in Iowa und Illinois bestehende Great River Railroad (1971) des Unternehmers Craig Burroughs,
 die seit 1981 aktive Great River Railroad (1981) im Bundesstaat Mississippi.